Bateleur est un terme du Moyen Âge qui désigne un personnage qui fait des tours d'adresse et d'escamotage. Ce terme dérive de l'ancien français baastel ou bastel, d'où provient aussi bateau. Aujourd'hui ce terme se rapporte aux termes suivants :
 Le Bateleur, une carte de tarot
 Bateleur des savanes, un rapace diurne

Notes et références